Der Name Burg Herten kann sich auf zwei Burgstellen auf der Gemarkung des Dorfes Herten (Landkreis Lörrach) beziehen:

 Ruine Hertenberg
 Ruine Hirschenleck